() — Вальпургиева ночь

 Walpurgis Night (песня Running Wild) — песня метал-группы Running Wild c макси-сингла «Victim of States Power»
 Walpurgis Night (альбом) — студийный альбом метал-группы Stormwitch
 Walpurgis Night (DVD) — концертный DVD группы Armaga
 Walpurgis Night (VHS) — концертный видео VHS 1998 года группы Satarial